Дирин — русская фамилия. Известные носители:

 Дирин, Иван Александрович — воронежский вице-губернатор.
 Дирин, Никанор Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 10211; 26 ноября 1861.
 Дирин, Николай Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8775; 26 ноября 1851.
 Дирин Николай Петрович (1891—1937) — советский кинорежиссёр. 
 Дирин, Пётр Петрович (1851—?) — штабс-капитан русской армии, военный историк, действительный тайный советник.
 Дирин, Сократ Николаевич (?—1924) — эстляндский и новгородский вице-губернатор.
Дирины — русский дворянский род.